Tiilikainen ist der Familienname folgender Personen:

 Kimmo Tiilikainen (* 1966), finnischer Politiker
 Paavo Tiilikainen (1923–2007), finnischer Politiker, Mitglied des Reichstags und Minister
 Riikka Tiilikainen (* 1990), finnische Volleyballspielerin
 Tommi Tiilikainen (* 1987), finnischer Volleyballtrainer